Шордик — река в России, протекает в Мантуровском и Нейском районах Костромской области. Устье реки находится в 8,5 км по левому берегу реки Кильни. Длина реки — 36 км, площадь её водосборного бассейна — 155 км²

Исток Шордика находится в 18 км к северо-западу от города Мантурово. Река течёт на запад, в нижнем течении на северо-запад по лесному массиву, населённых пунктов на реке нет, за исключением деревни Хутор Шордик у разъезда узкоколейной железной дороги Октябрьский — Монза в среднем течении. Впадает в Кильню выше деревни Конново в 20 км к северо-западу от Октябрьского.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000016447
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001644
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Мантуровского района Костромской области
Реки Нейского района
Бассейн Нельши